Ре́ннер ():
 Реннер, Джеремі Лі (; * 1971, Модесто) — американський актор ірландського походження.
 Ре́ннер, Ка́рл (; 18701950) — видатний австрійський політичний діяч, один із лідерів Соціал-демократичної партії Австрії й II Інтернаціоналу, теоретик австромарксизму.

Німецькі прізвища